The Broadway Melody, 1929-es amerikai zenés film, rendezte Harry Beaumont, főszereplők Bessie Love, Charles King. 
 Broadway Melody (eredeti címe Broadway Melody of 1936), 1935-ben bemutatott amerikai zenés film, rendezte Roy Del Ruth, főszereplők Jack Benny, Eleanor Powell, Robert Taylor.
 Broadway Melody 1938 (eredeti címe Broadway Melody of 1938), 1937-ben bemutatott amerikai zenés film, rendezte Roy Del Ruth, főszereplők George Murphy, Eleanor Powell, Robert Taylor. 
 Broadway Melody 1940 (eredeti címe Broadway Melody of 1940), 1940-es amerikai zenés film, rendezte Norman Taurog, főszereplők Fred Astaire, Eleanor Powell, George Murphy.